Kamensko est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Kamensko, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie
 Kamensko, un village situé dans l'obchtina de Soungourlare et dans l'oblast de Bourgas ;
en Croatie
 Kamensko, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Kamensko, une localité située dans la municipalité de Trilj, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
 Kamensko, un village situé dans la municipalité de Nikšić.